Stati Uniti d'America
 Clearfield – città della Contea di Taylor, Iowa
 Clearfield – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Clearfield – città della Contea di Davis, Utah
 Clearfield – città della Contea di Juneau, Wisconsin